Giuseppe Ferazzoli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Iris Ferazzoli – ex cestista e allenatrice di pallacanestro argentina